Мейна́ндер () — шведське прізвище.

 Генрік Мейнандер — фінський історик, журналіст, редактор і громадський діяч
 Карл Конрад Мейнандер — фінський мистецтвознавець і діяч культури
 Карл Фредрік Мейнандер — фінський археолог

Шведські прізвища